Johann Brügelmann ist der Name folgender Personen:

* Johann Gottfried Brügelmann (1750–1802), deutscher Industrieller
 Johann Wilhelm Brügelmann (1721–1784), deutscher Politiker